Rómulo Gallegos – politico e scrittore venezuelano, Presidente del Venezuela nel 1948
 Rómulo Gallegos – comune del Venezuela situato nello stato dell'Apure
 Rómulo Gallegos – comune del Venezuela situato nello stato del Cojedes